Нагорный район:
 Нагорный район — упразднённый в 1956 году район Кабардино-Балкарской АССР.
 Нагорный район — район Москвы, в Южном административном округе.
 Нагорный район — исторический центр города Харьков.
 Нагорный район — район Нижнего Новгорода. См. также